William Owen (1769-1825) – pittore inglese
 William Fitzwilliam Owen (1774-1857) – ufficiale ed esploratore britannico
 William D. Owen (1846-...) – politico statunitense
 William Pierce Owen (1860-1937) – calciatore gallese
 William Reid Owen (1864-1949) – sindaco statunitense
 William David Owen (1874-1925) – scrittore gallese
 William Owen (1884-1945) – calciatore inglese
 William E. Owen (1888-1976) – politico statunitense
 William Owen – giudice australiano
 William "Will" Owen (1901-1981) – politico britannico
 William Digby Owen (1857-1901) – calciatore gallese
 William Owen (1906-1930) – calciatore inglese
 William Owen Bradley (1915-1998) – produttore discografico statunitense
 William "Will" Owen Gregory (1959) –  produttore discografico e musicista britannico
 William "Will" Thomas Owen (1988) – crickettista gallese